Ше́ршер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Шершер, Зиновий Израилевич (род. 1947) — советский и американский певец, композитор, автор-исполнитель, художник, продюсер.
 Шершер, Леонид Рафаилович (1916—1942) — советский поэт.
 Шершер, Эдуард Александрович (род. 1924) — советский военный, полковник. Участник Второй мировой войны. Участник комиссии по расследованию гибели Юрия Гагарина, автор книги «Тайна гибели Гагарина».
 Шершер, Яков Исаевич (род. 1931) — советский и российский травматолог и ортопед. Один из основоположников метода восстановления утраченной функции тазобедренного сустава путём замещения его искусственным.